Новое Гадари (Новые Гадари, Гадари) — село в Кизилюртовском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения Зубутли-Миатлинский сельсовет.

География 
Расположено в 10 км к западу от города Кизилюрт, на границе с Хасавюртовским районом.

История 
Образовано в 1974 году переселенцами из села Гадари Гумбетовского района.

Население

Транспорт 
Через село проходят федеральная трасса  «Кавказ» и участок Северо-Кавказской железной дороги.

Примечания 

Населённые пункты Кизилюртовского района